Лейла́ Ильхам кызы Алиева (; род. 3 июля 1984, Москва) — азербайджанский общественный деятель, главный редактор журнала «Баку», вице-президент Фонда Гейдара Алиева и глава представительства Фонда в России, генеральный координатор Молодёжного форума ОИК по межкультурному диалогу, посол доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), председатель Азербайджанской молодёжной организации России — АМОР, Учредитель IDEA — Инициативы международного диалога по охране окружающей среды, президент Федерации йоги Азербайджана. Старшая дочь Президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, внучка Гейдара Алиева.

Биография 
Лейла Алиева — дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева, родилась в Москве, выросла в Баку. Дед — Гейдар Алиев также занимал пост президента страны. Начальное и среднее образование она получила в школе № 160, затем продолжила образование в Швейцарии и Великобритании вместе со своей младшей сестрой Арзу. В 2000 году она окончила школу и поступила в Европейскую школу бизнеса (ESB). С 2006 по 2008 год Лейла Алиева училась в магистратуре МГИМО. До 2010 года являлась председателем азербайджанского клуба в МГИМО.

30 апреля 2006 года вышла замуж за вице-президента компании Crocus Group и музыканта Эмина Агаларова (12.12.1979, Баку). После свадьбы пара переехала жить в Москву, где Алиева занялась общественной деятельностью. С 10 мая 2007 года Алиева возглавляет Фонд Гейдара Алиева в Москве. 19 декабря 2007 года Лейла Алиева презентовала московской публике и азербайджанской диаспоре глянцевый журнал «Баку». 30 мая 2015 года стало известно, что пара официально развелась. Удочерила Амину 27 июля 2015 .

8 мая 2008 года инициировала кампанию «». С мая этого же года работала главным координатором Молодёжного форума Организации Исламская Конференция. С 18 апреля 2009 года — председатель Азербайджанской молодёжной организации России (АМОР). В 2011 году Лейла Алиева была назначена вице-президентом Фонда Гейдара Алиева. В октябре этого же года Алиева презентовала в Лондоне англоязычную версию журнала «Баку». Лейла Алиева является создателем организации IDEA. Организация была создана в 2011 году, целью которого является информирование общественности об экологических проблемах, реализация образовательных программ в сотрудничестве с международными фондами по защите окружающей среды. IDEA работает над просветительскими проектами в области экологических проблем и занимается поиском путей их решения. Объединение реализует и крупные международные проекты по всему миру. При IDEA также функционирует Центр спасения и приют для бездомных животных. В 2015 году Лейла Алиева вместе с членами своей семьи совершила умру (малый хадж) в Мекке.

Личная жизнь 
 Муж (2006–2015): Эмин Агаларов
Дети:
 сын Али (род. 1 декабря 2008)
 сын Микаил (род. 1 декабря 2008)
 приёмная дочь Амина (9 апреля 2014 г.)

Творчество 

Лейла Алиева занимается художественной деятельностью, режиссурой фильмов и пишет стихи. Её стихотворение «Элегия», посвященное деду Лейлы — Гейдару Алиеву было включено в школьные учебники по литературе для учащихся пятых классов.

В 2016 году в Издательском доме «Звязда» (Республика Беларусь, г. Минск) вышел в свет сборник стихов Лейлы Алиевой «Ліст» (перевод с русского языка на белорусский язык Татьяны Сивец). Книга была издана при поддержке Центра перевода при Кабинете Министров Азербайджанской Республики.

В июле 2018 года в Лондоне на английском языке (переводчики Каролина Вальтон и Анна-Мария Джексон) была издана книга «The World Dissolves like a Dream» («Мир растворяется подобно сну»), а в октябре издательством «Камалак» в Ташкенте был издан сборник стихов Лейлы Алиевой «Мир растворяется подобно сну…» на узбекском языке.

Награды 

 Медаль «Прогресс» (4 июля 2011 года) — за заслуги в области укрепления дружбы между народами и развития азербайджанской диаспоры.
 Медаль Пушкина (20 октября 2015 года, Россия) — за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией, развитие экономических связей, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом.
 Медаль ордена «За заслуги перед Астраханской областью» (11 сентября 2012 года, Астраханская область, Россия) — за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Астраханской областью и Азербайджанской Республикой.
 Медаль «За заслуги перед Волгоградской областью» (20 декабря 2013 года, Волгоградская область, Россия) — за вклад в социально-экономическое развитие области, реализацию культурных, общественных и благотворительных инициатив в регионе.
 Орден святой равноапостольной княгини Ольги III степени (1 октября 2013 года) — за помощь в установке памятника святому равноапостольному князю Владимиру в городе Астрахань и в связи с 1025-летием Крещения Руси.
 Награда «Key to Life» («Ключ к жизни») — за активное участие в гуманитарных проектах, связанных с детьми.
 Диплом почетного профессора Московского государственного гуманитарно-экономического университета (19 мая 2016 года) — за заслуги в сфере образования между Азербайджаном и Россией и вклад в интеграцию в общество лиц с ограниченными физическими возможностями.

Генеалогия 

 Предки

Примечания 

Лейла Ильхам кызы
Редакторы России
Выпускники МГИМО
Дети президентов